Kaiser-Wilhelm-Hain steht für:

 das alte Gelände des Westfalenparks
 ein Waldgebiet im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld, siehe Kaiser-Wilhelm-Hain (Wuppertal)